Francesco Orlando – vescovo cattolico italiano (1895-1960)
 Francesco Orlando – critico letterario e insegnante italiano (1934-2010)
 Francesco Orlando – doppiatore e attore teatrale italiano (1963)
 Francesco Orlando – calciatore italiano (1996)